Тунцельман:

 Тунцельман — дворянский род и фамилия.